John Wright (1568–1605) a Lőporos összeesküvés egyik résztvevője 
 John Wright (1929–2001) olimpiai ezüstérmes brit ökölvívó
 John Wright (1948) kanadai jégkorongozó
 John Wright (19??) amerikai vágó

Hasonló nevűek
 John Wright Paterson (19??) skót nemzetközi labdarúgó-játékvezető